Niamana, commune rurale du département de Sindo au Burkina Faso,
 Niamana, chef-lieu de commune du département d'Odienné en Côte d'Ivoire,
 Niamana, une commune du cercle de Nara dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Niamana, une commune du cercle de San dans la région de Ségou au Mali.